Ко́нахер () — прізвище шотландського походження. Відомі носії:

 Браян Конахер (; 1941) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Піт Конахер (; 1932) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Рой Конахер (; 1916—1984) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Чарлі Конахер (; 1909—1967) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Шотландські прізвища